Przyjęcie
Osoby
 Barbara Biesiada-Drzazga (ur. 1960) – polska zootechniczka
 Marek Biesiada (ur. 1964) – polski astronom, profesor nauk fizycznych, lekarz